

Ігілік — село, Зерендинський район, Акмолинська область
 Ігілік — село, Келеський район, Туркестанська область
 Ігілік — аул, Курчумський район, Східноказахстанська область
 Ігілік — село, Мактааральський район, Туркестанська область
 Ігілік — аул, Сарисуський район, Жамбильська область